Aldus kan syfta på:

Aldus Manutius (1450–1515), en italiensk boktryckare i Venedig
Aldus Corporation – företaget som skapade programmet Pagemaker, gick 1994 samman med Adobe Systems
 Aldus Pagemaker – tidigare namn på ett desktop publishing-program
Aldus/Bonniers – bokförlag inom Bonnierkoncernen verksamt i Stockholm 1959–1978. 
Aldusserien – en omfattande populärvetenskaplig bokserie från bokförlaget Aldus/Bonniers
 Aldus aktuellt – en populärvetenskaplig bokserie utgiven av bokförlaget Aldus åren 1960–1973
 Alduslöv – ett av de äldsta typografiska ornamenten